Srednji Dubovik était un village qui a été séparé en deux parties à la suite des accords de Dayton après la guerre de Bosnie-Herzégovine :

 Srednji Dubovik (Krupa na Uni) : Partie rattachée à la municipalité nouvellement créée de Krupa na Uni, intégrée à la République serbe de Bosnie.
 Srednji Dubovik (Bosanska Krupa) : Partie située dans la municipalité de Bosanska Krupa, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.